Lakeshore Entertainment Group — американская кинокомпания, которая специализируется на производстве независимых кинофильмов. Основана в 1994 году Томом Розенбергом и Тедом Танебаумом (1933—2002). Штаб квартира компании находится в Беверли-Хиллз, штат Калифорния (США). Lakeshore Entertainment выпустила более 40 фильмов, включая оскароносный фильм Малышка на миллион. Кроме киноподразделения компания владеет звукозаписывающей компанией Lakeshore Records.

В марте 2019 г. Lakeshore выставила свою кинобиблиотеку на продажу, включавшую в себя 300 картин, включая созданные купленным в 1996 г. New World Pictures. В октябре Lakeshore продала библиотек и международные операции Vine Alternative Investments за приблизительно 200 млн. долл. В 2021 г. компания была переименована в Lakeshore Village Entertainment, LLC, став подразделением Village Roadshow Entertainment Group.

Фильмы 
 Кукла 2: Брамс (2020)
 Во власти стихии (2018)
 Американская пастораль (2016)
 Другой мир: Войны крови (2016)
 Кукла (2016)
 Век Адалин (2015)
 Ватиканские записи (2015)
 Реальные парни (2013)
 Я, Франкенштейн (2013)
 Игра на выживание (2012)
 Очень опасная штучка (2012)
 Другой мир: Пробуждение (2012)
 Нокаут (2012)
 Линкольн для адвоката (2011)
 Слава (2009)
 Геймер (2009)
 Голая правда (2009)
 Адреналин 2: Высокое напряжение (2009)
 Другой мир: Восстание ликанов (2009)
  (2008)
 Не оставляющий следа (2008)
 Полуночный экспресс (2008)
 Патология (2008)
 Элегия (2007)
 Праздник любви (2007)
 Кровь и шоколад (2007)
 Прощальный поцелуй (2006)
 Сделка с дьяволом (2006)
 Адреналин (2006)
 Она — мужчина (2006)
 Другой мир: Эволюция (2006)
 Эон Флакс (2005)
 Шесть демонов Эмили Роуз (2005)
 Пещера (2005)
 Малышка на миллион (2004)
 Охотник на убийц (2004)
 Другой мир (2003)
 Пуленепробиваемый монах (2003)
 Загнанный (2003)
 Запятнанная репутация (2003)
 Человек-мотылёк (2002)
 Лучший друг (2000)
 Дар (2000)
 Осень в Нью-Йорке (2000)
 Дорога на Арлингтон (1999)
 Сбежавшая невеста (1999)
 200 сигарет (1999)
 Настоящая блондинка (1997)
 Попутчики (1997)

Примечания

Ссылки 
 
 

Кинокомпании США